Андре́й Влади́мирович Ко́зырев (род. 27 марта 1951, Брюссель) — российский государственный и политический деятель, первый министр иностранных дел Российской Федерации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Депутат Государственной Думы 1-го и 2-го созывов.
После ухода с государственных постов — бизнесмен, гражданин США.

С 2012 года проживает с семьёй в Майами (США), критикует политическую систему в России и деятельность президента Владимира Путина.

Биография 

Родился 27 марта 1951 года в Брюсселе (Бельгия), в семье инженера Министерства внешней торговли СССР, находившегося с семьёй в Бельгии в длительной командировке.
Два дяди Козырева были полковниками Советской армии.

1968—1969 — работал слесарем-сборщиком на машиностроительном заводе «Коммунар». Рабочий стаж позволил ему поступить в МГИМО на льготных основаниях, так как лицам, отработавшим после школы на производстве или отслужившим в армии, предоставлялось первоочередное право на зачисление в вузы или они поступали в них через рабфак.

В 1974 году окончил МГИМО по специальности «международные отношения».

Работа в Министерстве иностранных дел СССР 
1974—1979 — референт, старший референт Управления международных организаций МИД СССР.

Член КПСС с 1973 года по август 1991 года.

В 1977 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Роль ООН в развитии разрядки».

В ходе своей первой командировки в Нью-Йорк в 1975 году Козырев был потрясён фактом, что даже у рядовых американцев есть машины и покупки они делают в заполненных товарами супермаркетах.

1979—1980 — атташе Управления международных организаций МИД СССР.

1980—1986 — третий, второй, первый секретарь отдела Управления международных организаций МИД СССР.

1986—1988 — советник, руководитель отдела Управления международных организаций МИД СССР.

1988—1989 — заместитель начальника Управления международных организаций МИД СССР.

1989—1990 — начальник Управления международных организаций МИД СССР.

В составе советской делегации участвовал в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Во главе МИДа России 
11 октября 1990 года по предложению председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева назначен министром иностранных дел РСФСР.
Переназначался 25 июля 1991 года и 23 декабря 1992 года в связи с формированием нового состава Совета Министров РФ (РСФСР), а также 14 ноября 1991 года в связи с формированием правительства во главе с президентом Борисом Ельциным.

С 12 декабря 1990 года — Чрезвычайный и полномочный посол.

В декабре 1991 года участвовал в подготовке Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и о создании СНГ.

В сентябре 1993 года одобрил указ президента Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», в соответствии с которым были распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет России.

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета безопасности России.

В 1991—1995 годах определял внешнеполитический курс России. Сопровождал президента Ельцина в визитах в США в феврале 1992 года (подписана Декларация о новых отношениях) и в июне того же года, когда была принята Хартия российско-американского партнёрства. В январе 1993 года при его участии был подписан договор «СНВ-2»; при согласии и содействии США Россия осталась единственной ядерной державой из бывших республик СНГ.
После избрания на пост президента США Б. Клинтона отношения с Россией стали более прохладными, однако встречи на высшем уровне продолжились в Ванкувере (3-4 апреля 1993) и Москве (12-15 января, 10 мая 1994).

В 1994 году подписал документ «Партнёрство ради мира» с НАТО, активно развивал связи России с ОБСЕ.

В 1993, 1994 и 1995 годах участвовал в сессиях Совета Баренцева моря, а также уделял внимание налаживанию отношений с Юго-Восточной Азией в рамках АСЕАН.

Провал «Плана Маршалла» для России 
Как вспоминал первый министр внешнеэкономических связей РФ Пётр Авен, первое посткоммунистическое правительство России рассчитывало на западную помощь в проведении реформ и было разочаровано тем, что получает: в 1992 году Международный валютный фонд предоставил стране только миллиард долларов, а «западные партнёры» — ноль, тогда как во время кризиса 1990-х годов в Мексике США в течение нескольких дней выделили соседям 40 млрд долларов. Даже Парижский клуб не предлагал России условий, аналогичных тем, что получила Польша. «Для Гайдара, Козырева, меня неготовность абсолютного большинства западных лидеров видеть в нас не соперников, а партнёров на первых порах оказалась настоящим шоком», — отмечал Авен.

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер назвал самооправданием Козырева его отсылки к тому, что американская администрация в 1991 году уделяла слишком много внимания отношениям с СССР и Горбачёвым, а не с Россией и Ельциным, и это якобы помешало созданию «плана Маршалла» для России. «„План Маршалла“ в то время был абсолютно невозможен. Американское общество не могло его поддержать — ни тогда, ни позже. Политически было очень трудно обосновать экономическую помощь России, с которой мы боролись 40 лет», — утверждал Бейкер.

Характеристика деятельности 
А. Козырева называли «Мистер „Да“» — как антипода «Мистеру „Нет“» Андрею Громыко. Как отмечал «Форбс», на посту главы российской дипломатии он пытался кардинально изменить вектор внешней политики России — перейти от отношений мирного противостояния с Западом к отношениям, основанным на союзнических принципах. Однако это у него не получилось: несмотря на усилия Козырева, которого оппоненты обвиняли в предательстве национальных интересов, Россия не стала частью западного мира.

В своих мемуарах Евгений Примаков вспоминал, как однажды бывший президент США Ричард Никсон спросил Козырева, каковы интересы новой России. «Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, — ответил на это Козырев. — И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен». Никсон был удивлён подобным заявлением и сказал, что не будет давать подсказок министру, отметив при этом, что слепо следовать за США в вопросах внешней политики является ошибкой, а в последующем частном интервью политологу Дмитрию Саймсу и вовсе назвал Козырева «слизняком».

М. Горбачёв считает, что при Козыреве российский МИД был филиалом Госдепартамента США, так как действовал в русле его политики, а не национальных интересов своего государства.

Секретарь Совета безопасности России Е. И. Шапошников, отказываясь утверждать Козырева членом Совета, говорил президенту Ельцину, что нет «никакой уверенности в том, что Козырев не предатель».

В то же время сам Козырев ставил в упрёк Ельцину то, что он не уволил людей, известных своей антизападнической позицией — таких, как Е. Примаков. Они, по мнению Козырева, помешали России «выстроить отношения с США».

Пренебрежение правами РФ в Латвии 

Козырев направил представлять государственную делегацию по выводу российских войск из Латвии своего заместителя Ф. Шелова-Коведяева, ранее никогда не работавшего на дипломатическом поприще, который в первом же раунде переговоров заявил, что всё захваченное латвийскими самоуправлениями и министерствами имущество, в том числе здравницы, построенные за счёт предприятий и профсоюзов, можно не возвращать законным владельцам. Затем министр, под давлением США, ставивших вывод войск в зависимость от своей финансовой помощи (так и не предоставленной), убедил президента Ельцина сократить срок вывода войск на 5 лет (с 1999 года до 1994 года) и начать его немедленно и без всяких предварительных условий. Руководитель российской делегации С. С. Зотов пытался в обмен на такое существенное сокращение срока добиться решения вопроса о статусе русскоязычного населения, доложив об этом и министру, и президенту. Ельцин поначалу одобрил такой подход, однако через две недели Козырев сделал заявление, что «никакой связи между выводом войск и правами русскоязычного населения нет».

Пытался торпедировать ход сложных переговоров с Латвией, в обход назначенной указом президента государственной делегации предлагая латвийской стороне вывести войска на основе не договора, а меморандума, сделав это до конца 1993 года. Когда в январе 1993 года пресс-секретарь Ельцина Вячеслав Костиков озвучил заявление президента о нарушении прав человека в Латвии в ответ на лишение гражданства трети жителей республики (700 тысяч человек), Козырев вызвал посла Латвии Яниса Петерса, чтобы заявить ему, что Костиков высказал личное мнение, а не позицию президента. Подчинявшийся МИДу посол РФ в Латвии Александр Ранних торпедировал инициированную Ельциным через Генерального секретаря ООН миссию, которая должна была изучить положение с правами человека в Латвии, заявив эмиссару ООН, что у посольства «нет никакой информации о нарушениях прав человека». Посольство ни разу не выразило протеста по многочисленным противоправным действиям латвийских должностных лиц и просто хулиганствующих элементов против российских военнослужащих, а это были аресты, обстрелы машин, нападения на военные городки, выключение подачи электроэнергии на военные объекты.

Выступал против сохранения стратегических объектов РФ — Скрундской радиолокационной станции, Центра слежения за космическими объектами (разведцентр ГРУ) в Вентспилсе и базы подводных лодок в Лиепае, и фактически Россия от них отказалась, оголив свою оборону.

Невзирая на то, что государственная делегация РФ на переговорах с Латвией смогла привлечь внимание мирового сообщества к проблеме массового нарушения прав человека и национальных меньшинств, заручившись поддержкой представителей Запада в том, что после вывода войск они поддержат требования России в решении вопроса прав русскоязычного населения, Козырев в 1995 году добился президентского указа о расформировании делегации как выполнившей свою миссию. Таким образом был уничтожен механизм, позволявший бороться за права русскоязычных жителей Латвии.

Материально неподготовленный и поспешный вывод частей Северо-Западной группы войск из Прибалтики привёл к серьёзным социальным проблемам и расформированию крупных воинских частей, включая армейский спецназ.

Отставка 
9 января 1996 года освобождён от обязанностей министра иностранных дел России по личной просьбе, в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ второго созыва.

Депутатство 
С декабря 1993 года по январь 2000 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I и II созывов. Избирался по 116-му одномандатному округу Мурманской области от блока «Выбор России».

В марте 1994 года входил в инициативную группу по созданию партии Демократический выбор России. До 11 декабря 1994 года член фракции «Выбор России», после этого во фракции не входил .

В Государственной Думе I созыва — член Комитета по международным делам и член подкомитета по международному культурному, научному и гуманитарному сотрудничеству.

В Государственной Думе II созыва — член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам (до 12 марта 1997 года) и член Комитета по проблемам Севера (с 12 марта 1997 года).

Бизнес 
Активно участвовал в операциях на рынке ГКО, спекуляции на котором, по мнению бывшего Генерального прокурора Ю. Скуратова, стали одной из причин дефолта августа 1998 года.

В январе 1998 года избран членом совета директоров американской корпорации «ICN Рharmaceuticals».

С января 2000 года — вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN — генеральный директор корпорации по Восточной Европе.

В 2007—2012 годах — председатель Совета директоров ОАО АКБ «Инвестторгбанк».

На пенсии занимается бизнесом, читает лекции, сочиняет мемуары и роман.

Эмиграция 
С 2012 года живёт в Майами. В США экс-министр проводит время за чтением книг о демократических переменах в мире.

Публикации в «Нью-Йорк таймс» 
20 июля 2015 года в американской газете «Нью-Йорк таймс» была опубликована статья Козырева «Россия на пути к смене режима». Автор выразил уверенность в неизбежном крахе «авторитарной, антизападной и коррумпированной» политической системы Путина; неясно, по прогнозу Козырева, лишь когда это произойдёт. Автор рекомендует западным лидерам противостоять Путину, не дожидаться смены режима в России, а действовать уже сейчас, однако при этом сохранять Путину возможности для компромисса. В России статья Козырева вызвала критику в СМИ — экс-министра назвали американским «прислужником» и упрекали в том, что он по старой привычке озвучил то, что желали услышать в США. При этом журналистами выражалось удивление, каким образом и с чьего компетентного согласия государственный секретоноситель такого уровня, «если он не является перебежчиком и изменником Родины», имеет постоянное место жительства в США.

В октябре 2019 опубликовал там же статью с призывами к импичменту Дональда Трампа, обличениями нынешней России и СССР, а также призывами к Америке снова стать «маяком нравственной истины».

Личная жизнь 
Женат третьим браком. Нынешняя жена Елена (р. 1968, Москва), познакомилась с Козыревым в 1993 году, когда была секретарём-референтом МИД России, ныне домохозяйка. От этого брака есть сын Андрей (р. 1997).
От первого брака у Козырева есть дочь Наталья, которая училась в США и проживает в США.

Награды 
 Памятная юбилейная медаль «Манас-1000» (27 октября 1995 года, Киргизия) — за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Кыргызской Республики и Российской Федерации.
 Благодарность Президента Российской Федерации (14 августа 1995 года) — за активное участие в подготовке и проведении празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Книги 
 Козырев А. В. Нет! — торговле смертью. — М.: Междунар. отношения, 1981. —100 с.
 Козырев А. В. Огнестрельный бизнес: Торговля империалист. стран оружием. — М.: Знание, 1985. — 64 с.
 Козырев А. В. Торговля оружием: новый уровень опасности / Пер. с рус. — М.: Прогресс, 1985. — 197 с.
 Козырев А. В. Мы и мир в зеркале ООН. — М.: Междунар. отношения, 1991. — 173 с.
 Козырев А. В. Организация Объединённых Наций: структура и деятельность. — М.: АПН, НИИ теории и истории педагогики, Ассоц. содействия ООН в СССР, 1991. — 52 с.
 Козырев А. В. Преображение. — М.: Междунар. отношения, 1995. — 333 с.

Статья

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — : Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. ISBN 5-86564-033-X

Ссылки 
 Биография на сайте НИИ социальных систем
 Биографические сведения на сайте panorama.ru
 http://www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/74501-andrei-kozyrev-nastoyashchii-kamikadze
 Мистеры Нет и Мистеры Да

Выпускники МГИМО
Министры иностранных дел Российской Федерации
Члены КПСС
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Специальные представители Президента Российской Федерации
Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Либералы России
Министры иностранных дел РСФСР
Политики XX века
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Беловежские соглашения
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Члены Совета безопасности России